

Волгариця — річка в Кіровській області, ліва притока Моломи
 Волгариця — присілок, Опарінський район, Кіровська область